Lutz Niemann ist der Name folgender Personen:

* Lutz Niemann (General) (* 1957), deutscher Brigadegeneral
 Lutz Niemann (Koch) (* vor 1988), deutscher Koch